Доставка (фильм, 1997) — режиссёр Эрик Бердетт
Доставка (фильм, 1999) — режиссёр Роэль Рейн
Доставка (фильм, 2004) — режиссёр Никос Панайотопулос
Доставка (фильм, 2013) — режиссёр Брайан Нетто